Гу́севское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Гусев.

Административное устройство 
В состав Гусевского сельского поселения входят:
 хутор Гусев;
 хутор Верхнеерохин;
 хутор Илюхин;
 хутор Исаев;
 хутор Нижнеерохин;
 хутор Плешаков.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
Сайт Гусевского сельского поселения.

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области